I370  ou I-370 peut faire référence à :
 I-370, sous-marin de la Marine impériale japonaise ;
 Interstate 370 (I-370), autoroute américaine à Gaithersburg dans le Maryland.